«Vicente Pérez» - conjunto del nombre propio Vicente y el apellido Pérez - puede referirse a:

Personajes 
 Vicente Pérez Almanza (1979-), político mexicano;
 Vicente Pérez Devesa (1942-2006), político español - alcalde de Benidorm (1994-2006) (:w:ca);
 Vicente Pérez Esteban (1976-), músico español (:w:nl);
 Vicente Pérez Herrero (19??-), director de cine español;
 Vicente Pérez Madrid (1986-), futbolista español;
 Vicente Pérez Moreda (1948-), historiador español - Académico de la Real Academia de la Historia;
 Vicente Pérez Pérez (1851-1921), político español (:w:gl);
 Vicente Pérez Rosales (1807-1886), político chileno;